Max Millian er skurken i den populære tv-serie Secret Agent Clank, i computerspilserien Ratchet & Clank. Han er også bossen i mobilspillet Ratchet & Clank: Going Mobile.

Første optræden: Ratchet & Clank: Up Your Arsenal

Spilfigurer